Carvalho [kervalu] je portugalské příjmení, které v překladu znamená „dub“ a jehož nositeli jsou:

 Alan Douglas Borges de Carvalho (* 1989), brazilský fotbalista
 Beth Carvalho (1946–2019), brazilská zpěvačka
 Eduardo Carvalho (* 1982), portugalský fotbalista
 Eleazar de Carvalho (1912–1996), brazilský dirigent
 Émerson Carvalho da Silva (* 1975), brazilský fotbalista
 Evaristo Carvalho (1941-2022), prezident Svatého Tomáše a Princova ostrova
 Fábio Carvalho (* 2002), portugalský fotbalista
 Fernando Tobias de Carvalho (* 1986), brazilský fotbalista
 Florian Carvalho (* 1989), francouzský vytrvalec
 Gracie Carvalho (* 1990), brazilská modelka
 João de Sousa Carvalho (1745–1799), portugalský hudební skladatel
 Joaquim Carvalho (1937–2022), portugalský fotbalový brankář
 Michel de Carvalho (* 1944), britský podnikatel
 Orlando Peçanha de Carvalho (1935–2010), brazilský fotbalista 
 Otelo Saraiva de Carvalho (1936–2021), portugalský levicový terorista
 Ricardo Carvalho (* 1978), portugalský fotbalista
 Sebastião José de Carvalho e Melo (1699–1782), portugalský ministr
 Solomon Nunes Carvalho (1815–1897), americký fotograf
 William Carvalho (* 1992), portugalský fotbalista

Portugalská příjmení